Lo schiaffo (Red Dust) – film statunitense del 1932 diretto da Victor Fleming
La jungla in rivolta (Der Dschungel ruft) – film tedesco del 1936 diretto da Harry Piel